Иванченко, Иван: Иванченко, Иван Алексеевич (род. 1992) — российский преступник.
 Иванченко, Иван Васильевич (1934—2012) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Иванченко, Иван Дмитриевич (род. 1998) — российский футболист, нападающий.